Rosenberg [róznberk] může znamenat:

příjmení osob
 Adelaida Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (1831–1909) – manželka Michala I. Portugalského
 Alfred Rosenberg (1893–1946) – hlavní německý ideolog nacismu
 Ethel Rosenbergová (1915–1953) – americká špionka popravená za špionáž ve prospěch Sovětského svazu
 Eugen Rosenberg (1907–1990) – funkcionalistický architekt
 Julius Rosenberg (1918–1953) – americký špion popravený za špionáž ve prospěch Sovětského svazu
 Martina Rosenbergová – česká regionální politička, primátorka Liberce
 Melissa Rosenberg (1962) – americká scenáristka
 Orsini-Rosenberg – rakouský šlechtický rod
 Perec Rozenberg (Rosenberg; 1919–2008) – izraelský vynálezce a výsadkář
 Robert Rosenberg (spisovatel) (1951–2006) – spisovatel, novinář a básník
 Robert Rosenberg (1975) – český pornoherec
 Stochelo Rosenberg (1968) – jazzový kytarista
 Walter Rosenberg alias Rudolf Vrba (1924–2006) – uprchlík z KL Auschwitz-Birkenau

geografie
 Rosenberg (Bádensko)
 Rosenberg (Texas)
 Rosenberg byl také německý název těchto měst:
 Olesno v Polsku
 Rožmberk nad Vltavou (Rosenberg an der Moldau) s hradem Rožmberk (Burg Rosenberg)
 Ružomberok na Slovensku
 Růžový – vesnice, součást Brna
 Susz v Polsku (Rosenberg in Westpreußen)

jiné významy
 Rosenberg Trio – nizozemská jazzová skupina

Externí odkazy